Гомологія ( — подібний, схожий;  — знання) — у найбільш загальному, філософському розумінні — подібність речей за їхніми найістотнішими ознаками. Поняття гомології досліджується в ряді наук — біології, антропології, хімії, математиці, соціології та ін.

 Гомологія (біологія)
 Гомологія (хімія)
 Гомологія (математика)
 Гомологічна алгебра
 Гомологія (топологія)
 Гомологія (проективна геометрія)
 Гомологія (соціологія)
 Гомологічні ряди
 Гомологічне моделювання
 Гомологія (антропологія)

Див. також 
 Гомологація
 Гомологічний ряд

Примітки